Le Petit Homme est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Petit Homme (The Little Man), une nouvelle de Jack London publiée en 1911 ;
 Le Petit Homme, un roman pour la jeunesse d'Erich Kästner publié en 1963 ;
 Le Petit Homme (Little Man Tate), film américain de Jodie Foster sorti en 1991 ;
 Le Petit Homme (Mard-ekoochak), film iranien d'Ebrahim Forouzesh sorti en 2000 ;
 Le Petit Homme (Macondo), film autrichien de Sudabeh Mortezai sorti en 2014 ;
 Le Petit Homme (1) et Le Petit Homme (2), deux versions de la première histoire de la série de bande dessinée Bouldaldar.